Eupolymnia kooranga är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings och Glasby 1988. Eupolymnia kooranga ingår i släktet Eupolymnia och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kooranga